

Linguistica 

 Sub rosa – locuzione latina.

Musica 
 Sub Rosa – etichetta discografica belga
 Sub Rosa – album di Eagle-Eye Cherry del 2003

Letteratura 
 Sub Rosa – romanzo di Amber Dawn del 2010

Televisione 
 Segreto di famiglia (Sub Rosa) – episodio della settima stagione di Star Trek: The Next Generation
 Salvate le balene (Sub Rosa) – episodio della prima stagione di NCIS - Unità anticrimine